Gasselich ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gasselich (1888–1953), österreichischer Lehrer und Politiker (VdU)
 Felix Gasselich (* 1955), österreichischer Fußballspieler
 Patrick Gasselich (* 1989), österreichischer Politiker